Lago (eigene Schreibweise: LAGO – Die Therme) ist ein Freizeitbad in Herne, Nordrhein-Westfalen, und gehört zum Freizeitangebot des Gysenbergparks.

Angebot 

Das Freizeitbad als solches ist unterteilt in drei Bereiche: Wasserwelt, Solewelt und Saunawelt.

Wasserwelt 
Die Wasserwelt bildet den Kern des Freizeitbadangebots. Dazu gehören das auf bis zu 27 °C beheizte und überdachte Wellenbecken mit anschließender 112 Meter langer Wasserrutsche. Den Außenbereich bilden ein Freibad sowie mehrere integrierte Whirl- und Strömungsanlagen. Zum weiteren Angebot gehören 25 Solarien sowie Wassergymnastik-Kurse. Im Winter ist der Außenbereich gesperrt.

Solewelt 
Zur Solewelt gehört ein auf 34 °C beheiztes Innenbecken mit Massagedüsen und Schwallduschen. Der Salzgehalt der Sole beträgt 3 %. Den Außenbereich bilden zwei Becken mit Massagedüsen und Luftsprudelsitzen mit einer Salzsättigung von 3 bzw. 7 % Salzsättigung.

Saunawelt 
Die Saunawelt ist der einzige textilfreie Bereich des Freizeitbads. Grundsätzlich ist die Saunawelt in Damen-, Herren- und Gemeinschaftssaunen aufgeteilt, in denen sich das Angebot der verschiedenen Saunen sehr ähnelt. Kernstück ist der Gemeinschaftsbereich mit unterschiedlichen Saunen und einem etwa 10.000 m² großen Saunagarten. Zu finden sind unter anderem ein Dampfbad, eine Felsofensauna sowie Trockensaunen. Es werden unterschiedliche Aufgüsse angeboten. Des Weiteren gibt es eine gemischte Textilsauna.

Weitere Angebote 
Das Lago beinhaltet außerdem einen Kraftraum, ein Kosmetik- und Wellnessstudio, eine Cafeteria sowie ein Restaurant.

Bedienung ÖPNV 
Das Freizeitbad ist durch die Linie 324 der Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH zu erreichen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website Gysenberg-Park LAGO

Badeanlage in Nordrhein-Westfalen
Saunabad in Nordrhein-Westfalen
Bauwerk in Herne
Parkanlage in Herne
Parkanlage in Europa